

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 17 podstawowych
 Brzozówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Brzozówka – kolonia wsi Rossosz w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Brzozówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Szastarka
 Brzozówka – przysiółek wsi Brzozowa w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Brzozówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Brzozówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz
 Brzozówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice
 Brzozówka – część wsi Sieciechowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice 
 Brzozówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki
 Brzozówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Brzozówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Brzozówka – część wsi Osada w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Brzozówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Brzozówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów
 Brzozówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Brzozówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Brzozówka – osada w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Radłów
 Brzozówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Brzozówka – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Brzozówka – część wsi Kielno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Brzozówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Brzozówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek

Miejscowości na Białorusi 
 Brzozówka – wieś w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie prużańskim obwodu brzeskiego
 Brzozówka – miasto w obwodzie grodzieńskim
 Brzozówka – wieś w rejonie werenowskim obwodu grodzieńskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie zdzięcielskim obwodu grodzieńskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie sławogradzkim obwodu mohylewskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie dokszyckim obwodu witebskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie horodeckim obwodu witebskiego
 Brzozówka – wieś w rejonie witebskim obwodu witebskiego
Brzozówka – część miejscowości Androny w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.
Brzozówka – dawny futor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Brzozówka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.
Brzozówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Rzeka 
 Brzozówka – dopływ Biebrzy

Leśnictwa 

 Brzozówka – leśnictwo w powiecie elbląskim, znajdujące się w Kudyńskim Borze

Zobacz też 
 Brzozówka Folwarczna, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Brzozówka-Kolonia
 Brzoza, Brzozie, Brzozogaj, Brzozowo, Brzozów, Brzozowy Kąt